Monreal steht für:
 Monreal, eine Ortschaft in der Eifel
 Burg Monreal, siehe Löwen- und Philippsburg
 Monreal (Navarra), eine Stadt in Spanien
 Monreal (Masbate) eine Stadtgemeinde in Philippinen

Monreal ist der Familienname folgender Personen:
 Bernardo Monreal (* um 1970), mexikanischer Badmintonspieler
 Gerhard Monreal (1928–2013), deutscher Tiermediziner
 José María Bueno y Monreal (1904–1987), spanischer römisch-katholischer Geistlicher und Kardinal, Erzbischof von Sevilla
 Nacho Monreal (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Paul Monreal (* 1924), deutscher General der Luftwaffe
 Yvette Monreal (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Monreale
 Montreal